Täufel ist der Familienname von:

 Alfred Täufel (* 1933), deutscher Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler
 Kurt Täufel (1892–1970), deutscher Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler